

Байтуганово — село, Агризький район, Татарстан
 Байтуганово — присілок, Граховський район, Удмуртія